Název Fayet má více významů:
 Fayet (Aisne) – obec v departementu Aisne ve Francii
 Fayet (Aveyron) – obec v departementu Aveyron ve Francii
 Fayet-le-Château – obec v departementu Puy-de-Dôme ve Francii
 Fayet-Ronaye – obec v departementu Puy-de-Dôme ve Francii
 Gustave Fayet (1865–1925) – francouzský malíř